Hammarstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hammarstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hammarstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (16,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn